Roff est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

roff, un langage de formatage de texte

Patronyme
, professeur canadien en écologie évolutive
 (né en 1966), scénariste et producteur américain
 (né en 1983), coureur australien spécialiste dans le 1500m
Joe Roff (né en 1975), joueur australien de rugby
, mannequin et actrice anglaise

Toponyme

, communauté du Kentucky
Roff, ville de l'Oklahoma

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme